Karen Blixen Museum bezeichnet

 das Karen Blixen Museum (Rungsted Kyst) in Rungsted Kyst, Dänemark
 das Karen Blixen Museum (Nairobi) in Nairobi, Kenia